Lekcja historii – album grupy Sedes
 Lekcja historii – album grupy The Bill
 Lekcja historii – album grupy Sexbomba
 Lekcja historii – album grupy Defekt Muzgó